ŽRK Budućnost Podgorica (Ženski rukometni klub Budućnost Podgorica) ist ein montenegrinischer Frauen-Handballverein aus Podgorica.

Geschichte 
Der ŽRK Budućnost Podgorica wurde am 13. Februar 1949 gegründet. Der erste Erfolg war der jugoslawische Pokalsieg 1984. Ein Jahr später gewann man die jugoslawische Meisterschaft und den Europapokal der Pokalsieger. In der Saison 1986/87 folgte mit dem EHF-Pokal der zweite internationale Pokalerfolg. Ab der Saison 1988/89 dominierte Budućnost die jeweilige nationale Meisterschaft und gewann bis auf 1991 regelmäßig die Meisterschaft.

Auf europäischer Ebene dauerte es bis zum Jahr 2006, als ŽRK Budućnost mit dem Europapokal der Pokalsieger einen weiteren internationalen Titel für sich verbuchen konnte. Im Jahre 2010 gewann Budućnost erneut den Europapokal der Pokalsieger. In der Saison 2011/12 zog die Mannschaft erstmals in das Finale der EHF Champions League ein. Durch die Auswärtstorregel setzte sich Budućnost gegen den ungarischen Verein Győri ETO KC durch und erreichte den größten Erfolg in seiner Vereinsgeschichte.

Erfolge 
 Meisterschaft: 1985, 1989, 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022
 Pokal: 1984, 1989, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
 WRHL: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2019
 EHF Champions League: 2012, 2015
 Europapokal der Pokalsieger: 1985, 2006, 2010
 EHF-Pokal: 1987

Aktueller Kader der Saison 2022/23

Bekannte ehemalige Spielerinnen 
 Maja Bulatović
 Katarina Bulatović
 Ana Đokić
 Marija Jovanović
 Andrea Lekić
 Ljiljana Mugoša
 Svetlana Mugoša-Antić
 Cristina Neagu
 Allison Pineau
 Bojana Popović
 Jovanka Radičević
 Maja Savić
 Olga Sékulic
 Clara Woltering

Weblinks 
 Offizielle Seite
 ŽRK Budućnost auf der Homepage der EHF CL

Einzelnachweise 

Montenegrinischer Handballverein
Zrk Buducnost Podgorica
Frauenhandballverein
Zrk Buducnost Podgorica